Bruce Mather ist der Name folgender Personen:

* Bruce Mather (Eishockeyspieler) (1926–1975), US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 Bruce Mather (Komponist) (* 1939), kanadischer Komponist